

Ім'я 
Загра́ (, ) — мусульманське жіноче ім'я арабського походження, означає "квітка". Набуло популярності завдяки дочці пророка Мухаммада Фатімі аз-Загрі. 
 Загра Камалфар — іранська біженка, яка стала відома тим що з двома дітьми прожила в терміналі Московського Міжнародного аеропорту Шереметьєво десять місяців.
 Загра Ларі — фігуристка з ОАЕ
 Загра Махмуді — афганська футболістка та активістка.
 Загра Нематі (перс. زهرا نعمتی‎) — іранська лучниця, переможниця Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

Назви в мусульманських країнах 
 Ез-Загра (араб. الزهراء‎) — місто в Тунісі. 
 ТЕС Загра — теплова електростанція в Лівії, розташована за три десятки кілометрів на південний захід від Триполі в районі містечка Захра. 
 Бегеште-Загра (перс. بهشت زهرا‎) — найбільший цвинтар в Ірані.

Інші географічні назви 
 Загра або Заґра — село в Румунії